Cheers, een Amerikaanse komedieserie
 Cheers (Drink to That), een single uit 2011 van Rihanna
 Cheers (album), het debuutalbum van rapper Obie Trice
 Proosten, in het Engels "cheers" genoemd